Rósxino (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Rósxino (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Rósxino (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Rósxino (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Rósxino (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Rósxino (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia